Morag steht für:

 Morąg, Stadt in Polen
 eine ehemalige jüdische Siedlung im Gazastreifen, siehe Gusch Katif #Morag
 ein Seemonster im Loch Morar, siehe Mhorag

Siehe auch:
 Morack
 Morak